Reiser steht für:
 Reiser, Zweig, siehe Reisig
 Reiser (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pfropfreiser, siehe Pfropfen (Pflanzen)
 Besenreiser, Form der Krampfadern
 Reiser Orgelbau, deutsches Orgelbauunternehmen
 Anton Reiser, Roman von Karl Philipp Moritz (1785 bis 1790)
 Reiser File System, Informatik

Reiser ist der Name folgender Orte:
 Reiser (Bergisch Gladbach), Ort im Stadtteil Kaule von Bergisch Gladbach
 Reiser (Falkenberg), Ortsteil von Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reiser (Gars am Inn), Ortsteil von Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reiser (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil von Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reiser (Unstruttal), Ortsteil von Unstruttal, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Reiser (Gemeinde Katsdorf), Ortschaft der Gemeinde Katsdorf, Bezirk Perg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Raiser
 Reißer